Чемпіонат Польщі з футболу 1934 проводився з 25 березня по 18 листопада. У змаганні брали участь дванадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Рух» (Хожув). Для команди цей титул став другим в історії. Найкращим бомбардиром турніру став гравець команди-чемпіона — Ернест Вілімовський, який забив 34 голи у ворота суперників.

Підсумкова таблиця 

 М — місце; І — ігри; О — набрані очки; В — виграші; Н — нічиї; П — поразки; М+ — кількість забитих голів; М- — кількість пропущених голів

Найкращі бомбардири 
 34 — Ернест Вілімовський («Рух»)
 28 — Теодор Петерек («Рух»)
 13 — Кароль Пазурек («Гарбарня»), Фрідріх Шерфке («Варта»)

Чемпіони 
«Рух»: , Артур Плох, Генрік Янас, Едвард Курек; , , Едмунд Гємса, Стефан Катзи, Теодор Петерек, , Хуберт Вадас, Ернест Вілімовський, Герард Водаж, Францишек Зожицький, Вальтер Панхиж, Ернест Кубіш, Кароль Осецький, Антоній Руранський, Юзеф Шлосарек, Едмунд Малхерек, Ришард Цесьлік, Евальд Лоеве.

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF

1934
Польща
1934 у Польщі